Гидрокси́д ци́нка — амфотерный гидроксид, имеющий формулу Zn(OH)2. Находит широкое применение в различных отраслях химии. Минерал Ашоверит.

Описание 
Гидроксид цинка при стандартных условиях представляет собой бесцветные кристаллы, является аморфным веществом. В настоящее время известно 5 полиморфных модификаций, из которых устойчивой является только модификация с ромбической сингонией. Гидроксид цинка практически нерастворим в воде, проявляет амфотерные свойства (с преобладанием основных).

Получение 
 Взаимодействие растворимых солей цинка с щелочами:

Химические свойства 
 Взаимодействие с кислотами с образованием соли и воды (реакция нейтрализации):

 Взаимодействие с кислотными оксидами:

 Взаимодействие с избыткoм аммиака:

;

 Взаимодействие со щелочами с образованием:
  — соли и воды в сплаве
  — соли (тетрагидроксоцинката натрия) в растворе

 Термическое разложение :

;

Применение 
Гидроксид цинка применяют для синтеза различных соединений цинка, в основном, солей.

Примечания 

Ц
Соединения цинка